Frida Svensson, kan syfta på:

Frida Svensson (textilkonstnär) (1892–1986), damastvävare
Frida Svensson (skidåkare), tävlande för Filipstads skidförening
Frida Svensson (roddare) (född 1981), tävlande för Falkenbergs roddklubb
Frida Svensson, tidigare svensk häcklöpare i Mölndals AIK
Frida Skogman, tidigare Svensson, tidigare  fotbollsspelare i Kopparbergs/Göteborg, Eskilstuna United och KIF Örebro